Dynix:
 Dynix — операционная система.
 Dynix — компания, разрабатывающая программное обеспечение для библиотек (публичных, университетских и т. д.). Программное обеспечение под названием Dynix, созданное компанией, изначально было разработано на мейнфрейме, и до сих пор широко используется в библиотеках по всему миру. Dynix Corporation купила торговую марку Dynix у IBM в 2001 году. В 2005 году Dynix Corporation объединилась с SirsiDynix, крупнейшим мировым поставщиком программного обеспечения для библиотек.